John Moore (fotograaf), fotograaf en winnaar World Press Photo van het jaar 2019
John Moore (honkballer), Australisch honkballer
John Moore (militair), Brits militair
John Moore (politicus), Brits conservatief politicus
John Francis Moore, Iers Rooms-katholiek bisschop